Semis peut désigner :

Agriculture, horticulture et jardinage 
 Semis, technique d'ensemencement ;
 Semis direct
 Semis direct sous couvert
 Faux semis, technique culturale précédant le semis
 Fonte des semis, maladie cryptogamique
 semis, plantule issue de la germination des graines.

Histoire 
 Semis,  monnaie romaine antique, valant la moitié (préfixe semi) d'un as.